Dubrava est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Dubrava, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Dubrava, une localité située dans la municipalité de Omiš, comitat de Split-Dalmatie ;
Dubrava, une localité située dans la municipalité de Šibenik, comitat de Šibenik-Knin ;
Dubrava, une localité située dans la municipalité de Ston, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
Dubrava, une municipalité du comitat de Zagreb ;
Dubrava, un quartier de Zagreb ;
au Monténégro
Dubrava, un village situé dans la municipalité de Pljevlja ;
en Serbie
Dubrava, un village situé dans la municipalité de Bojnik, district de Jablnica ;
Dubrava, une localité située dans la municipalité d'Ivanjica, district de Moravica ;
Dubrava, un village situé dans la municipalité de Knić, district de Šumadija ;
Dubrava, un village situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica ;
Dubravë/Dubrava, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Deçan/Dečani, district de Gjakovë/Đakovica (Kosovo) ou district de Pejë/Peć (Serbie) ;
Dubravë/Dubrava, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) d'Istog/Istok, district de Pejë/Peć ;
Dubravë/Dubrava, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Kaçanik/Kačanik, district de Ferizaj/Uroševac (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie) ;
Dubravë/Dubrava, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Suharekë/Suva Reka, district de Prizren/Prizren.

Voir aussi 
Dubrave